Кэ́ти Макнэ́лли (; родилась 20 ноября 2001 года в Цинциннати, США) — американская теннисистка; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2021, -2022); победительница семи турниров WTA в парном разряде; победительница двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2018, Открытый чемпионат США-2018); финалистка трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2016, -2017, -2018).

Биография 
Макнэлли родилась в Мадейре, пригороде Цинциннати, штат Огайо, в семье Джона Макнэлли и Линн Наборс-Макнэлли. Её мать не особо долго, но была профессиональным теннисистом, которой в одно время удалось пробиться в топ-250 парного разряда. Ее старший брат Джон также является профессиональным теннисистом и был на высоких позициях по юниорам. Обоих тренирует их мать — Линн.

Спортивная карьера

Юниорская карьера 
Макнэлли выходила в финал на Уимблдонском юниорском парном турнире в 2016, 2017 и 2018 годах. Она выиграла свой первый юниорский титул Большого шлема на Открытом чемпионате Франции 2018 года в парном разряде в возрасте 16 лет, совместно с Игой Швёнтек. На том же турнире она дошла до финала женского одиночного разряда, где уступила Коко Гауфф. В сентябре 2018 года она стала партнершей Гауфф и они выиграли парный титул среди девушек на Открытом чемпионате США.

2017—2018 
Макнэлли дебютировала в основной сетке турнира WTA на Western & Southern Open 2017 года в парном разряде, вместе с Алекса Глатч.

2019 
В феврале 2019 года Макнэлли выиграла Dow Tennis Classic. Позже в том же месяце она вышла в третий раунд челленджера в Индиан-Уэллсе, проиграв будущему победителю Виктории Голубич. Через неделю после этого она квалифицировалась на BNP Paribas Open, также в Индиан-Уэллсе, обыграв в квалификации Кристину Плишкову и Тимею Бачински. Она получила «уайлд-кард» на Открытый чемпионат Майами, где ее снова обыграла Кори Гауфф. В июле она квалифицировалась в основную сетку на свой первый турнир Большого Шлема — Уимблдон.

В конце июля и начале августа Макнэлли одержала свои первые победы в одиночном разряде WTA и смогла пробиться в полуфинал на Открытом чемпионате Вашингтона, обыграв Чжу Линь, Кристину Макхейл и четвертую сеянную Се-Шувей. Параллельно, она и Кори Гауфф выиграли парный турнир, победив в полуфинале третьих сеяных Мию Като и Анну Калинскую, а в финале четвертых сеяных Марию Санчес и Фанни Штоллар. Кэти получила «уайлд-кард» на свой домашний турнир, Cincinnati Masters, где она сыграла свой первый раунд на центральном корте, но проиграла Элизе Мертенс. Она объединилась в пару с Элисон Риск на этот турнир в парном разряде. Пара дошла до четвертьфинала, обыграв четвертых сеяных Ифань Сюй и Габриэлу Дабровски в матче второго круга, исход которого решился на тай брейке и закончился со счётом 17-15. Это стал второй по продолжительности тай-брейк в женском парном матче в истории.

Первая победа Макнэлли в турнире Большого Шлема пришлась на Открытый чемпионат США, где она победила Тимею Бачински в первом раунде. В матче второго раунда Кэти взяла первый сет у шестикратной чемпионки турнира Серены Уильямс, прежде чем проиграть в трех сетах упорнейшего матча. Макнэлли и Гауфф, получившие прозвище «МакКоко», вышли в третий раунд парного турнира, победив девятых сеяных Николь Мелихар и Квету Пешке во втором раунде на переполненном стадионе Луи Армстронга, но сильно проиграв Эшли Барти и Виктории Азаренко в третьем. Этот успех привел Макнэлли в топ-100 в парном рейтинге и немного за пределами топ-100 в одиночном рейтинге.

Она снова стала партнером Гауфф на Открытом чемпионате Линца, где они дошли до полуфинала. Проиграли они паре Барбара Хаас/Ксения Кнолль. На следующей неделе в Люксембурге Макнэлли проиграла в первом раунде одиночного разряда Елене Остапенко, но прошла в финал парного разряда с Гауфф, обыграв Мисаки Дои и Макото Ниномию, 4 сеяных Анну Блинкову и Мию Като, а также первых сеяных Кристину Плишкову и Ренату Ворачову. Они победили вторых сеяных Кейтлин Кристиан и Алекса Гуарачи в финале и завоевали свой второй титул WTA, с разницей побед и поражений, играя вместе, 12-2.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 
 Профиль WTA
 Профиль ITF

Теннисисты США